Il singolare del torneo di tennis Porsche Tennis Grand Prix 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrice Lindsay Davenport che ha battuto in finale Amélie Mauresmo che si è ritirata sul punteggio di 6-2.

Teste di serie 

 Amélie Mauresmo (finale)
 Lindsay Davenport (campionessa)
 Anastasija Myskina (semifinali)
 Svetlana Kuznecova (semifinali)

 Elena Dement'eva (primo turno)
 Vera Zvonarëva (primo turno)
 Nadia Petrova (primo turno)
 Ai Sugiyama (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Porsche Tennis Grand Prix 2004